Gosda ist der Name mehrerer Ortschaften in Brandenburg:
 Gosda (Wiesengrund), früher auch Gosda I, ein Ortsteil der Gemeinde Wiesengrund im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg  
 Gosda II, ein Ortsteil der Gemeinde Neiße-Malxetal im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg 
 Gosda (Luckaitztal), ein Ort in der Gemeinde Luckaitztal im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Gosda (Spremberg), ein devastierter Ortsteil der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg